Eichelbach kan syfta på följande platser:

Tyskland 

 Eichelbach (Nidda) – vattendrag, Hessen, 
 Eichelbach (Baunach) – vattendrag, Bayern,